Nachfolgend sind alle (Hallen-)Handballmeister von Nordmazedonien (1991–2019 EJR Mazedonien) aufgelistet.

Bisherige Meister

Statistik

Alle Titelträger

Rekordmeister 
 1993–2004: RK Pelister Bitola (1–5)
 2004–2005: RK Pelister Bitola und RK Vardar Skopje (je 5)
 2005–2007: RK Pelister Bitola (6)
 2007–2009: RK Pelister Bitola und RK Vardar Skopje (je 6)
 seit 2009: RK Vardar Skopje (7–13)

Weblinks 
 macedoniahandball.com.mk, offizielle Homepage des mazedonischen Handballverbandes RFM (mazedonisch)

nordmazedonischen Handballmeister #Liste der
!Liste der nordmazedonischen Handballmeister